1264 Letaba – asteroide della fascia principale
 Letaba (fiume) – fiume del Sudafrica
 Letaba (zoologia) – genere di farfalle appartenente alla famiglia delle Noctuidae 
 Municipalità locale di Greater Letaba –  municipalità localedella provincia del Limpopo in Sudafrica